Waga półciężka mężczyzn to jedna z jedenastu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1972 w Monachium. Startowali bokserzy o wadze nie przekraczającej 81 kilogramów. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 28 sierpnia do 10 września w hali Boxhalle. Zwyciężył reprezentant Jugosławii Mate Parlov. Wystąpiło 28 bokserów z 28 państw.

Drabinka turniejowa

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972